Santer peut faire référence à :

Patronyme 

 Jacques Santer (1937-), homme d'État luxembourgeois ;
 Nathalie Santer (1972-), biathlète italienne ;
 Saskia Santer (1977-), biathlète et fondeuse italienne ;
 Stephanie Santer (1981-), fondeuse italienne.

Divers 
 Commission Santer, commission européenne dirigée par Jacques Santer.

Homonymie de patronyme